L'édition 2005 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 25 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Guillermo Coria remporte le tournoi en simple en battant en finale Carlos Moyà. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Jiří Novák et Petr Pála s'imposent en finale face à Michal Mertiňák et David Škoch. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Croatie
ATP 2005
Sport en Croatie en 2005
Tennis en juillet 2005